Зайцевский сельский совет () — входит в состав
Синельниковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Зайцево.

Населённые пункты совета 
 
 с. Зайцево 
 с. Калиновка 
 с. Красное 
 с. Очеретоватое 
 с. Терновое

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Петровское
 с. Терники

Примечания